Муля́вка — українське прізвище.

Персоналії 
 Володимир Мулявка (* ?) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник Російсько-української війни, відзначився під час російського вторгнення в Україну.
 Любов Мулявка (1898—1996) — українська мистецтвознавиця, музейна працівниця.

Українські прізвища
Прізвища на -ка